Фёдор Телепнев-Оболенский:
 Телепнев-Оболенский, Фёдор Васильевич Лопата (ум. 1530) — воевода на службе у московского князя Василия III, сын Василия Васильевича Телепня Оболенского.
 Телепнев-Оболенский, Фёдор Васильевич Овчина (ум. не ранее 1537) — русский князь, воевода, сын Василия Васильевича Телепня Оболенского.